Express Poranny – dziennik wydawany w dwudziestoleciu międzywojennym
 dodatek do Expressu Wieczornego w latach 1990-1991